Уйма:
 Уйма (разговорное) — большое количество чего-либо
 Уйма — река в Мурманской области
 Уйма (село) — прежнее название посёлка Уемский Архангельской области
 Уйма (станция) — станция Северной железной дороги в городском округе «Северодвинск»